Amerikai Egyesült Államok
 Purdy (Kentucky)
 Purdy (Missouri)
 Purdy (Nyugat-Virginia)
 Purdy (Oklahoma)
 Purdy (Tennessee)
 Purdy (Virginia)
 Purdy (Washington)

 Pápua Új-Guinea
 Purdy-szigetek